Крестовый поход Альфонса I Арагонского в Андалусию — завоевательная кампания короля Альфонсо I Арагонского со 2 сентября 1125 по июнь 1126 года на территории Аль-Андалуса, включившая в себя поражение мусульманской армии в сражении у Арнисола (близ Лусены) и переход под власть христианского короля 40 000 мосарабов, поселившиеся после этого в долине реки Эбро.

Первоначальная цель похода заключалась в установлении христианского правления в Гранаде, христианское население которой просило о помощи короля Арагона из-за религиозного фанатизма местных правителей. Альфонсо Арагонский начал масштабное вторжение в мусульманские земли, однако взять Гранаду не сумел. Несмотря на это, поход вошел в историю как один из самых смелых в истории Реконкисты, а Альфонсо Арагонский приобрел славу и почетный титул «Hueste de España» — «Хозяин Испании».

Подготовка похода 
Завоевания Альфонсо I крупных городов тайфы Сарагоса (Сарагосы, Туделы, Дароки, Калатаюда) привели к массовой миграции в этот регион христианского населения с занятых мусульманами областей. Довольно скоро обнаружился дефицит земель для новых поселенцев. Кроме того, новая граница между христианскими и мусульманскими землями стала значительно протяженнее, что требовало больших усилий для её защиты.

В 1124 году христианские правители северной Испании начали подготовку к новому военному вторжению на территорию Аль-Андалуса. Официальным поводом к этому стало обращение мосарабов Гранады во главе с Ибн аль-Каласом, искавших поддержку короля Альфонсо I против религиозного фанатизма альморавидского губернатора города, Абу-Тахир Темима ибн-Юсуфа.

Король Альфонсо начал с того, что зимой 1124 года вместе с войсками Гастона IV Беарнского, правителя Сарагосы, занял форт у ущелья Беникадель. Тем самым король обеспечил себе безопасный проход на юго-восток, в мусульманские земли.

Арабские хроники указывают, что к тому времени мосарабы Альпухарр неоднократно направляли письма королю Арагона с просьбой прибыть в Гранаду, где христианский государь нашел бы поддержку тысяч христианских воинов. Наконец, подогревали настроения Альфонсо и его окружения мысли о захвате сельскохозяйственных угодий и ткацкого ремесла Гранады.

В марте 1125 года состоялась встреча в Ункастильо, на которой была разработана стратегия будущего похода. Альфонсо поддержали Гастон IV, граф Бигорра Сантюль II, аквитанский магнат Ожье III де Мирамон, а также епископы Эстебан из Уэски и Педро Либрана из Сарагосы.

Прибытие похода в Гранаду (сентябрь 1125 — январь 1126) 
Альфонсо I снарядил для похода армию их примерно четырёх или пяти тысяч рыцарей и около пятнадцати тысяч пехотинцев, хотя хроники обычно дают преувеличенные цифры, и численность армии христиан должна быть снижена, вероятно, до тысячи или пятисот рыцарей и неопределенного числа пехотинцев. Это более вероятные цифры, учитывая возможности Арагона и союзников Альфонсо. К походу также присоединились ополченцы городов Сарагосы.

Христианская армия миновала Валенсию, гарнизон которой не стал атаковать, и двинулась юг к Дении, где опустошила и разграбила несколько деревень. Через перевалы Хатива и Пенья Кадиелья она вышла к Мурсии, Альманзоре и Пурчене и встала лагерем у Тихолы на восемь дней.

Не встречая сопротивления, христианская армия достигла Басы и нашла его слабо защищенным. Однако попытка штурма провалилась, и поход переориентировался на Гуадикс. Избегая лобовой атаки, войска Альфонсо обошли город с запада и начали штурм в районе городского кладбища. После взятия города армия осталась в нём на месяц, чтобы пополнить запасы и встретить Рождество.

Альфонсо I решил направить письма окрестным христианским общинам, чем выдал своё присутствие. Губернатор Гранады Темим ибн-Юсуф испытывал трудности в подавлении мятежа мосарабов в городе и не мог выступить против Альфонсо. Он запросил подкрепления у губернаторов Мурсии и Валенсии, а также у своего брата, эмира Альморавидов Али ибн-Юсуфа, который послал большое войско из Африки.

Альфонсо тем временем выступил к Гранаде 7 января 1126 года, подкрепленный местным христианскими ополченцами, и его армия (если верить довольно ненадежным андалусийским хроникам) достигла численности в пятьдесят тысяч человек. Согласно хронике Ордерика, Альфонсо принял в качестве подкрепления около десяти тысяч мосарабов Гранады.

Манёвры вблизи Гранады 

Не решаясь атаковать Гранаду, Альфонсо I встал лагерем в городе Нивар более чем на десять дней, ожидая либо сражения, либо победы восстания внутри Гранады. Однако ожидание затягивалось, и король начал упрекать старейшину мосарабов Гранады Ибн аль-Каласа в несоблюдении соглашения. Тем временем, к городу подходили мусульманские войска, а христианская армия окончательно лишилась эффекта неожиданности.

Не имея возможности оставаться более в Ниваре, войска Альфонсо начали опустошать поля Вега-де-Гранада, а также разграбили Марасену и Пинос-Пуэнте. Далее они отправились к Кордове, заняв Луке, Баэну и Эспехо, а затем повернули на юго-запад в районе Кабры и Лусены. После этого армия Альфонсо вернулась, чтобы разграбить Агилар-де-ла-Фронтера.

В то время, пока король Арагона двигался к югу от Кордовы, Абу Бакр, сын эмира Али ибн Юсуфа, выступил с войсками из Севильи, чтобы встретить христианскую армию, и настиг её у Арнисола (ныне — Ансул, муниципалитет Пуэнте-Хениль) недалеко от Лусены. Здесь 10 марта 1126 года состоялось сражение, завершившееся решительной победой христиан. В это время в замке Салданья (Паленсия) скончалась бывшая жена Альфонсо I Уррака, и трон Кастилии занял Альфонсо VII.

Завершение похода 

После победы в битве при Арнисоле Альфонсо I направился на юг по узким долинам вдоль Альпухарр и достиг побережья в районе Велес-Малаги. Здесь Альфонсо собирался погрузить войска на корабли и направиться домой, чтобы отстоять трон Кастилии. Однако король не решился нарушить данную клятву изгнать мусульманских правителей из Гранады.

От Велес-Малаги христианская армия отправилась на север в направлении Гранады и на три дня встала лагерем в городе Дилар, а затем переместилась в Альхендин, по пути отразив несколько атак Альморавидов. Два дня спустя Альфонсо I пришел на равнину Гранады и укрепился в Ла-Субии, в шести километрах от столицы, внимательно следя за перемещением мусульманских отрядов.

В то время к Гранаде прибыли подкрепления Альморавидов из Мекнеса и Феса во главе с Абу аль-Тузйином и Иналу Ламтуни. Они преследовали Альфонсо I, который был вынужден отступить на север. Давление мусульманской армии было столь велико, что войскам Альфонсо пришлось поспешно отступать на восток, к побережью, отбивая постоянные атаки. Измотанная армия христиан во главе с Альфонсо Арагонским вернулась в июне 1126 года домой, поредевшая, но в целом довольная достигнутым — победой в единственном крупном сражении и доставлением в Сарагосу 40 тысяч мосарабов из Гранады.

Литература 
 Lacarra y de Miguel, José María, Expedición a Andalucía, Alfonso el Batallador, Zaragoza, Guara, 1978, págs. 83-92. ISBN 84-85303-05-9.
 Lema Pueyo, José Ángel, Alfonso I el Batallador, rey de Aragón y Pamplona (1104—1134), Gijón, Trea, 2008, págs. 189—213. ISBN 978-84-9704-399-1.
 Serrano, Delfina, Dos fetuas sobre la expulsión de mozárabes al Magreb en 1126, Anaquel de Estudios Árabes, 1991, vol. 2, Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid, págs. 163—182. ISSN ELECTRÓNICO 1988—2645
 Ubieto Arteta, Antonio, La expedición por Andalucía (1125—1126), Historia de Aragón, vol. 1. La formación territorial, Zaragoza, Anubar ediciones, 1981, págs. 172—179. ISBN 84-7013-181-8.

Реконкиста
Военная история Испании
Королевство Арагон
Крестовые походы
Войны XII века
Конфликты 1125 года
Конфликты 1126 года
Военная история Аль-Андалуса